Józef Turczyński (1884–1953) – pianista, pedagog i edytor dzieł Chopina
 Józef Turczyński (1893–1920) – podporucznik piechoty Wojska Polskiego, odznaczony Orderem Virtuti Militari i Krzyżem Niepodległości
 Józef Turczyński (ur. 1894) – żołnierz Legionów Polskich, odznaczony Krzyżem Niepodległości
 Józef Turczyński – członek Polskiej Organizacji Wojskowej, odznaczony Krzyżem Walecznych (trzykrotnie)

Uwagi

Przypisy